Thomas Molnar ou Tamás Molnár, peut désigner :

 Thomas Steven Molnar (1921-2010), philosophe, historien et politologue américain d'origine hongroise ;
   (1952-), homme politique allemand (CDU) ;
 Tamás Molnár (1975-), joueur de water-polo hongrois ;

Voir aussi 
 Tamás, un prénom hongrois masculin, équivalent à Thomas.